Петър Делев Каркалашев (известен като Петруш или Туше) е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Петър Каркалашев е роден през 1874 година в гевгелийското село Богданци, тогава в Османската империя. В Цариградската духовна семинария, заедно с Христо Манчев, Христо Шалдев, Милан Йорданов и Спас Цветков, създава революционна група и националистическа библиотека, със събрани в нея томове от Христо Ботев, Любен Каравелов и Иван Вазов.

През 1895 година заедно с баща си Дельо Каркалашев и Гоце Делчев формират местния комитет на ВМОРО. След 1895 година Петър Каркалашев учи в Цариградския колеж, където заедно с Христо Шалдев, Христо Манчев, Спас Цветков, Милан Йорданов развиват революционна дейност.

След убийството на брат си Иван Петър Каркалашев минава в нелегалност и става четник при Сава Михайлов. По-късно е негов секретар и участва в сражението при село Смол на 1 март 1905 година, в което загива заедно с войводата Сава Михайлов.

Неговият внук Георги Каркалашев, професор по история и публицист от Северна Македония, издава монография за делото на Петър Каркалашев през 2008 година.

Вижте също 
 Стефан Каркалашев

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Възпитаници на Цариградската българска духовна семинария
Български просветни дейци от Македония
Родени в Богданци
Петър